2 miejscowości w Polsce: 
 Trzemuśnia – część wsi Gołąb w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów, w sołectwie Gołąb
 Trzemuśnia – przysiółek wsi Rudno w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów, w sołectwie Rudno

Zobacz też: Trzemuśnia Gołębiowska